Bentley Continental bezeichnet verschiedene Automobile des britischen Herstellers Bentley:
 Bentley Continental, Sportversion des Bentley Mark VI (1952–1953)
 Bentley R-Type Continental, Sportversion des Bentley R-Type (1952–1955)
 Bentley S1 Continental, Sportversion des Bentley S1 (1955–1958)
 Bentley S2 Continental, Sportversion des Bentley S2 (1959–1961)
 Bentley S3 Continental, Sportversion des Bentley S3 (1962–1966)
 Bentley Continental, Cabrio (1984–1995), siehe Rolls-Royce Corniche
 Bentley Continental R, Coupé (1991–2002) mit Sportversion Continental T (1996–2002)
 Bentley Continental GT, Coupé (seit 2003)
 Bentley Continental Flying Spur, Limousine (seit 2005)
 Bentley Continental GTC, Cabrio (seit 2006)